Сампсикерам — мужское имя. 

Известные носители:
 Сампсикерам I —  князь Эмессы в I веке до н. э.
 Сампсикерам II — царь Эмессы в I веке.